Flötenstein ist
 der deutsche Name des polnischen Dorfs Koczała
 eine Schicht des Weiberner Tuffs